Філіп Дж. Епстейн (англ. Philip G. Epstein; 22 серпня 1909, Нью-Йорк, США — 7 лютого 1952, Лос-Анджелес, США) — американський сценарист.
 Джуліус Дж. Епстейн(англ. Julius J. Epstein; 22 серпня 1909, Нью-Йорк, США — 30 грудня 2000, Лос-Анджелес, США) — американський сценарист.